Feldtagebuch steht für:

 Kriegstagebuch
 Feldtagebuch – Allein unter Männern, einen Dokumentarfilm von Aelrun Goette